El nombre USS Enterprise ha sido usado por ocho navíos en la Armada de los Estados Unidos. El nombre Enterprise también está cercanamente asociada con el viaje espacial, y ha sido el nombre de muchas naves de ficción en el universo de Star Trek, así como también el prototipo del transbordador espacial de la agencia espacial de los Estados Unidos NASA. Antes de ser usado como nombre de naves estadounidense, la Marina Real Británica tuvo varias naves nombradas HMS Enterprise (algunas veces escrito Enterprize), y el mismo todavía es usado en la actualidad.

Armada de Estados Unidos 

Armada Continental de los Estados Unidos
  (18 de mayo de 1775 – 7 de julio de 1777), la primera nave en llevar ese nombre, y sirvió en Lake Champlain.

  (20 de diciembre de 1776 – febrero de 1777), la segunda nave en llevar el nombre, sirvió en la Bahía de Chesapeake.
Debido a que el primer Enterprise todavía se encontraba en servicio, el segundo no llevó el prefijo "USS".

Armada de Estados Unidos
  (17 de diciembre de 1799 – 9 de julio de 1823), la tercera nave en llevar el nombre. Fue una goleta, y su bautismo de fuego fue durante la Guerra de Trípoli.

  (15 de diciembre de 1831 – 24 de junio de 1844), cuarta nave en llevar el nombre, también una goleta.

  (16 de marzo de 1877 – 1 de octubre de 1909).

  (1917 – 1919).

  (12 de mayo de 1938 – 17 de febrero de 1947), la séptima nave de ese nombre. Fue un portaaviones de la clase Yorktown y el buque más condecorado de la Segunda Guerra Mundial.

  (25 de noviembre de 1961 – hasta el 15 de marzo de 2013), el octavo navío del mismo nombre, además de ser el primero de su clase. Es el primer portaaviones nuclear en el mundo y comenzó su carrera en la guerra de Vietnam lanzando sus aviones durante la misma.

 , tercer portaaviones de la clase Gerald R. Ford, que se espera entre en servicio en 2027

Serie de TV Star Trek 
Varias naves del universo ficticio Star Trek

 USS Enterprise (XCV 330)
 Enterprise (NX-01)
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos